Bitmap ( бит + map «карта») имеет значения:
 Битовая карта (битовый массив, битовый вектор) — структура данных.
 Битовое изображение — применение этой структуры в компьютерной графике.
 Бинарное изображение (двухуровневое, двоичное) — разновидность цифровых растровых изображений, когда каждый пиксель может представлять только один из двух цветов.
 BMP — формат файлов растровой графики.
 Bitmap на жаргоне (а во многих языках уже и нормативно) может означать вообще растровое изображение.